Ljuskläppen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ljuskläppen, Korpo, Åboland, 
 Ljuskläppen, Nagu, Åboland,

Se även
Ljuskobben

Robotskapade Finlandförgreningar